Алекса́ндр Миха́йлович Аксёнов (23 июля 1919 — 16 октября 1943) — участник Великой Отечественной войны, командир стрелковой роты 6-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 37-й армии Степного фронта, Герой Советского Союза (), гвардии старший лейтенант.

Биография 
Родился 23 июля 1919 года в Ново-Николаевске, в семье служащего (по другим данным 12 июля 1918 года в Ижевске Вятской губернии).

Окончил Новосибирский техникум советской торговли. В 1938 был призван в Красную Армию. После окончания Читинского военно-технического училища воевал на Северо-Западном и Степном фронтах. Участвовал в форсировании Днепра, командовал стрелковой ротой 6-го воздушно-десантного гвардейского полка 1-й воздушной десантной гвардейской дивизии 37-й армии.

16 октября 1943 года в бою за д. Верхнекаменистая рота приняла неравный бой с немецкой пехотой, поддерживаемой танками "Тигр".  Командир погиб смертью храбрых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 22 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании реки Днепр, развитие боевых успехов на правом берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза. 

Похоронен возле села Михайловка Пятихатского района Днепропетровской области (Украина).

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина

Память 
Именем Аксёнова названа улица в Новосибирске. Там же установлена мемориальная доска. Стела памяти Героя Советского Союза А. М. Аксёнова была открыта 7 сентября 2022 после ремонта, организованного выпускниками спортивного клуба «Первомаец».

«Мемориал Аксёнова. Возрождение» — соревнования по единоборства в г. Новосибирске. До 2022 года — турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти основателя клуба спортивных единоборств «Первомаец» Александра Нестеренко, который занимался вольной борьбой. В ранние годы спортивной карьеры А. Нестеренко выступал на «Мемориале Аксёнова», где боролись молодые и перспективные атлеты из разных уголков Советского Союза.

Примечания

Литература 
 
 Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Герои — сибиряки. Новосибирск, 1967.
 Имя на карте города. — Новосибирск.: Новосибирское книжное издательство, 2001. — С. 9.

Ссылки 

Командиры рот в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Пятихатском районе